Pairault ist der Familienname folgender Personen: 

 François Pairault (* 1938), französischer Historiker und Schriftsteller
 Pierre Pairault (1922–2003), französischer Schriftsteller, bekannt unter seinem Pseudonym Stefan Wul